Układ Warszawski
 Unia Wolności
 Uniwersytet Warszawski
 Uniwersytet Wileński
 Uniwersytet Wrocławski
Urząd Wojewódzki – aparat wojewody